Karl Werner kan syfta på bland andra:

* Karl Werner (1808–1894), tysk målare
 Karl Werner (1821–1888), österrikisk teolog

Se även 

 Carl Werner
 Karl Verner